Avenged – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser
 Avenged – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Société Générale des Cinématographes Éclipse
 Avenged – cortometraggio del 1914 diretto da Lois Weber
 Avenged – film del 1998 diretto da Rift Kahn